Els habitatges de les Indústries Burés són un conjunt d'habitatges per a obrers de la Fàbrica Burés a Anglès, inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Aquests habitatges es tradueixen en la pràctica en dos grans blocs de pisos ubicats a banda i banda respectivament de la carretera que comunica Anglès amb la Cellera.

Es tracta de dos grans blocs de planta rectangular i de tres pisos d'alçada, coberts amb una teulada a dues aigües de vessants a façana.

L'únic element ornamental aplicat, si se li pot dir així, el trobem en la façana, concretament en l'emmarcarcament de pedra o rajol que experimenten tant les finestres com les balconades dels dos blocs de pisos, un emmarcament que s'ha traduït o materialitzat en una petita llinda monolítica, al capdamunt, i en un ampit lleument treballat al basament,

Història 
Un cop en marxa les tres fàbriques tèxtils, el nombre d'obrers que hi treballaven era prou important. A finals de segle, la indústria tèxtil del cotó d'Anglès ocupà uns 800 obrers. Atès que a la vila hi havia aleshores uns 1.600 habitants, s'entén que molts dels treballadors tèxtils venien de pobles veïns. Aleshores, les jornades laborals eren molt llargues i als treballadors forasters no els quedava més remei que allotjar-se dins l'establiment tèxtil sovint en unes condicions deplorables i poc higièniques.

En vistes d'aquesta situació, la construcció d'uns habitatges per als obrers era la conseqüència més lògica, raonable i humana per proporcionar un mínim benestar als treballadors de la indústria.

Així va ser com en el mes de febrer de l'any 1890, Frederic Homs i Cabanas va demanar permís a la corporació municipal per tal d'edificar habitatges per als obrers de la tèxtil Burés. El projecte però va estar més d'un any encallat burocràticament parlant. Finalment, el dia 13 de març de 1891, el ple municipal informava del vistiplau que havia donat Obres Públiques de Girona, i es donava llum verda a la construcció de vint pisos per a treballadors de la fàbrica.

Els primers pisos que es varen construir eren els que estaven situats prop de la fàbrica. Davant la façana de l'edifici es construiria la nova carrertera que va a la Cellera i el pont sobre la riera d'Osor. Posteriorment, l'any 1920, s'edificaren 72 pisos més, construïts aquest cop a ambdós costats de la carretera. I, finalment, l'any 1939 es varen edificar els últims 16 pisos del carrer de les fàbriques.

Vegeu també 
 Fàbrica Burés d'Anglès
 Nissaga Burés

Referències 

Blocs de pisos
Colònies industrials de Catalunya
Edificis d'Anglès
Indústries Burés
Patrimoni monumental d'Anglès